«I’m with Stupid» () — второй сингл метал-группы Static-X с дебютного альбома Wisconsin Death Trip, который был выпущен 23 марта 1999 года на лейбле Warner Bros Records.. Песня «I’m With Stupid» достигла высокой популярности и считается одной из лучших песен Static-X. Песня начинается с кричащих слов: «Он — неудачник, она сказала» и быстро идя дальше к главному рифу гитары, который повторяется всюду по песне.

Видео 
Видеоклип для песни «I’m With Stupid» был снят режиссёром Дэйвом Мейэрсом. Процесс съёмок и сам клип были показаны в первом документальном видео группы, которое называется Where the Hell Are We and What Day Is It... This Is Static-X в разделе Making Me Stupid. Сюжет клипа показывает, как женщина, держащая в руках лопату, упорно ищет странное существо с головой в виде буквы «Х». Несколько монстров и синий человек также делают то же самое. В конце клипа, женщина сбивает существо лопатой, и снимает маску со своего лица, под которой оказывается сам Уэйн Статик.

Список композиций

Чарты

Примечание 

Синглы Static-X